Лос Дос Арболитос има више значења:

 Лос Дос Арболитос (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Арболитос (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Арболитос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Арболитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Арболитос, Лос Виљануева (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Дос Арболитос, Ел Маварис (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Дос Арболитос (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику